Лаврентьевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лаврентьевка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.

Россия 
 Лаврентьевка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Лаврентьевка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Лаврентьевка — деревня в Путятинском районе Рязанской области.